

Жінки 
 Мерцалова Зоя Петрівна — заслужена діячка мистецтв України.

Чоловіки 
 Євгеній (Мерцалов) (1857—1920) — єпископ Олонецький і Петрозаводський РПЦ.
 Мерцалов Іван Антонович (? — 1853) — селекціонер, творець нової породи овець Російська інфандо.
 Мерцалов Микола Іванович (1866—1948) — професор; заслужений працівник науки і техніки РРФСР.

Примітки